231-я штурмовая авиационная дивизия
 231-я дивизия береговой обороны (Италия)
 231-я пехотная дивизия (Германская империя)
 231-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 231-я пехотная дивизия (Япония)
231-я стрелковая дивизия - воинское соединение СССР во время ВОВ

 231-я стрелковая дивизия (1-го формирования) - сформирована весной 1941 года, тогда же расформирована, вновь сформирована весной 1942 года
 231-я стрелковая дивизия (2-го формирования) - сформирована в августе 1943 года

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#231. divizija